Stanway – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Stanway – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)